Nicholsina är ett släkte av fiskar. Nicholsina ingår i familjen Scaridae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Abborrartade fiskar
Nicholsina